

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Lane – città della Contea di Williamsburg, Carolina del Sud
Lane – città della Contea di Jerauld, Dakota del Sud
Lane – città della Contea di Franklin, Kansas
Lane – census-designated place della contea di Atoka, Oklahoma

Persone

Abbe Lane – cantante e attrice statunitense
Devinn Lane – attrice pornografica e regista statunitense
Harriet Lane – first lady statunitense
Jani Lane – cantautore, pianista, chitarrista e batterista statunitense
Priscilla Lane – attrice e cantante statunitense

Altro
4770 Lane – asteroide
Lois Lane – personaggio dei fumetti della DC Comics
Lane – uragano

Pagine correlate
Contea di Lane